Parafie wspólnot chrześcijańskich:

Parafie pw. Matki Boskiej lub Matki Bożej:
 Matki Bożej Anielskiej
 Matki Bożej Bolesnej
 Matki Bożej Częstochowskiej
 Matki Bożej Fatimskiej
 Matki Bożej Królowej Polski
 Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 Matki Bożej Różańcowej
 Matki Bożej Szkaplerznej
 Matki Bożej Zwycięskiej

Parafie pw. Najświętszej Maryi (Marii) Panny (Najświętszej Maryi Panny);
 Najświętszej Maryi Panny Anielskiej
 Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
 Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego
 Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła
 Imienia Najświętszej Maryi Panny
 Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
 Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
 Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
 Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny

Jednostki administracyjne państw:
 Saint Mary – jednostka administracyjna Antigui i Barbudy

Zobacz też 
 kościół św. Marii, Matki Bożej i Najświętszej Maryi Panny
 Maria z Nazaretu

Maria